Богатский:

 Богатский, Алексей Всеволодович — советский химик-органик, академик АН УССР
 Богатский сельский совет — входит в состав Новомосковского района Днепропетровской области Украины
 Богатский — старое название села Бейбарыс в Махамбетском районе Атырауской области Казахстана